Хршібска (, ) — місто на північному заході Чехії, в районі Дечин Устецького краю.

Розташоване на південь від міста Красна Липа, на висоті 383 м над рівнем моря.

Історія 
Вперше згадане в 1383 як село на дорозі з Богемії в Лужицю. Стало частиною володінь роду Вартенберків, а з 1614 — роду Кінських. Права міста поселення отримало у 1570. 

З 1938 по 1945 входило до Судетської області у складі Третього рейху. З вигнанням німців після Другої світової війни населення Хршібски значно скоротилося.

Населення

Галерея

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Virtual show

Примітки

Посилання 

Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Устецький край
Дечин (округ)